Gowa ist ein Bezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Süd-Sulawesi. Er hat eine Fläche von 1883 km² und eine Bevölkerung von etwa 500.000 Menschen. Die Hauptstadt ist Sungguminasa, und der hochgelegene Ferienort Malino liegt in der Region.

Gowa war auch der Name eines Königreiches im Südwesten Sulawesis, das um 1300 mit dem Zentrum in Tamalate gegründet wurde. In seiner goldenen Ära, nachdem das Königreich Gowa sich mit dem nördlich gelegenen Königreich Tallo vereinigt hatte, befand sich das Zentrum um die Mündung des Flusses Jeneberang. Das Gebiet dieses Zwillingskönigreichs war der Ursprung der heutigen Stadt Makassar, der Provinzhauptstadt von Süd-Sulawesi.

Ab 1660 waren die Niederlande im Krieg mit Gowa, welches die wichtigste Macht an der Westküste um Makassar war. Im Jahr 1667 zwang Admiral Cornelis Speelman den Herrscher Sultan Hasanuddin, den Vertrag von Bongaja zu unterzeichnen, der die Kontrolle des Handels an die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) übergab. Die Niederländer wurden in ihrer Eroberung durch die Bugis unter dem Kriegsherrn Arung Palakka, Herrscher des Reiches von Bone, unterstützt.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Gowa setzt sich aus 18 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise

Weblinks 

Kabupaten in Sulawesi Selatan
Geographie (Sulawesi)